Presión (España y Latinoamérica) es un episodio de la segunda temporada de Bob Esponja.

Sinopsis 
Comienza con Bob Esponja y Arenita acostados en la tierra observando las nubes, cuando Arenita y Bob se retan a una carrera hacia la cima de un acantilado pero comienzan a discutir sobre quien ganaría, Arenita le explica a Bob que ella ganaría porque es una ardilla, pero Bob le dice que el ganaría porque es una criatura marina, pero aun así Arenita gana, así que Bob pide la revancha corriendo desde el acantilado hasta el Crustáceo Crujiente. Cuando Arenita cree que ganó, descubre que Bob Esponja se había adelantado. Entonces, Bob y Arenita discuten sobre quien es mejor, las criaturas marinas o las terrestres, después, llegan Patricio, Calamardo, y El Señor Cangrejo y comienzan a discutir sobre lo mismo con Arenita, entonces todos la retan a quitarse el traje y el casco y comienzan a reírse de ella, pero Arenita se quita el traje y el casco, y se sorprenden pero recuerdan que solo puede estar así hasta que necesite respirar, Arenita no se resiste y mete su cabeza en un frasco de pepinillos, y todos se burlan nuevamente, pero Arenita los reta a salir a la superficie. Cuando están por salir, tratan de evitar salir pero Arenita no se los permite, pero en verdad lo hacen, dejando a Bob al frente.
Cuando están afuera, las gaviotas los atacan y Arenita los rescata (ellos aparecen como títeres). Al final terminan diciendo que todos son los mejores en algo.

Personajes 

 Bob Esponja Pantalones Cuadrados
 Patricio Estrella
 Calamardo Tentáculos
 Señor Cangrejo
 Arenita Mejillas

Créditos 

 Director de Guion gráfico': Jay Lender
 Storyboard por: William Reiss
 Guion por: Jay Lender & William Reiss & David B. Fain
 Director de animación: Sean Dempsey
 Director creativo''': Derek Drymon

Trivia 
 Cuando Arenita no puede respirar, mete su cabeza en un frasco de pepinillos y puede respirar, pero esto no es posible, porque el frasco, también debe de tener agua.
 La isla a la que deben de salir todos, es la misma que aparece en el intro.
 Bob dice que una nube tiene forma de flor.
 Cuando Arenita se quita el traje Patricio pregunta: ¿Arenita es una chica? y en Tea at the Treedome Bob le dice que conoce a Arenita, es decir que se le olvida lo dicho.
 Los personajes de Bob, Patricio, Calamardo, Señor Cangrejo, Arenita y las Gaviotas afuera del agua son interpretadas por títeres.

Doblaje al español

Doblaje para América Latina 
 Bob Esponja: Luis Carreño
 Calamardo: Renzo Jiménez
 Don Cangrejo: Luis Pérez Pons
 Patricio: Paul Gillman
 Arenita Mejillas: Anabella Silva

Doblaje para España 
 Bob Esponja: Álex Saudinós
 Calamardo: Alberto Closas Jr.
 Patricio: César Díaz
 Señor Cangrejo: Luis Grandío

Episodios de la segunda temporada de Bob Esponja
Episodios de televisión de 2001